Кейо Э́рик «Ке́ке» Ро́сберг (; 6 декабря 1948 года, Сольна, лен Стокгольм, Швеция) — финский автогонщик, чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1  года.

Первый регулярный финский пилот и первый чемпион мира Ф1 из этой страны. Является победителем последней в истории внезачётной гонки Формулы-1 — . Менеджер своего сына — Нико Росберга, представляющего Германию. С 1992 по 1995 гг. выступал в чемпионате ДТМ за «Опель», одержав одну победу. Также является владельцем команд в ДТМ и Ф3.

В Формуле-1

Начало карьеры 
Росберг начал свою карьеру гонщика Формулы-1 относительно поздно — в 29 лет. Дебюту в Ф-1 предшествовали выступления в Formula Vee, Formula Atlantic, Formula Pacific и Формуле-2. Первые выступления Росберга в Ф-1 были с командой Theodore в сезоне 1978. Он сразу же приковал к себе внимание паддока Формулы-1 фантастическим выступлением на внезачетном  в Сильверстоуне, причём это была лишь его вторая гонка с командой, закончив гонку первым в ливень, который вывел из борьбы многих известных в то время гонщиков. Затем Росбергу никак не удавалось пройти квалификацию следующие три гонки в чемпионате мира, и он подписал контракт с другой неконкурентоспособной командой — ATS, так как болид Theodore страдал от неудачного дизайна. Тремя гонками спустя он возвращается в Theodore, но несмотря на покупку шасси команды Wolf, команда не стала конкурентоспособной. Росберг был вынужден вернуться в ATS за две гонки до конца сезона.

В середине сезона 1979 Кеке подписывает контракт с командой Wolf. Однако команда имела проблемы с финансированием и была вынуждена выживать, поэтому Росбергу удалось финишировать лишь однажды — на 9-м месте в Гран-При Франции. В сезоне 1980 Wolf прекратила существование, и Росберг подписывает контракт с Fittipaldi Automotive, которая её купила. Именно тогда он заработал свои первые очки — 3-е место в Аргентине и 5-е в Италии.

Пик карьеры 
Несмотря на всё это, Williams был заинтересован в Росберге после ухода из гонок чемпиона 1980 года Алана Джонса в . Получив быструю машину, Росберг сразу начал показывать высокие результаты. Он периодически набирал очки и одержал свою первую победу за две гонки до конца сезона на Гран-При Швейцарии на трассе Дижон-Пренуа (хотя и Гран-при называлось швейцарским, проходило же оно во Франции из-за запрета в Швейцарии на гонки после катастрофы в Ле-Мане в 1955 году).

Сезон 1982 года стал самым лучшим для Росберга. В этом сезоне произошло также множество различных событий — ни один из гонщиков не выиграл более двух гонок. Для Феррари сезон был испорчен смертью Жиля Вильнёва в Зольдере. Также карьеру был вынужден окончить из-за тяжелых травм Дидье Пирони. Brabham-BMW и Renault с турбомоторами страдали от ненадёжности. Всё это позволило закончить сезон Росбергу чемпионом, хотя его Williams FW07C являлся продолжением конструкции 1979 года и использовал атмосферный Ford-Cosworth DFV V8, который считался устаревшим. Это был последний чемпионский титул добытый с данным двигателем спустя 15 лет его появления в Формуле-1.

Пост-чемпионские годы для Росберга складывались уже не так удачно — Williams не удалось построить конкурентоспособный болид (Williams FW08 и FW09), хоть они и использовали мощные двигатели Honda. Но их надёжность оставляла желать лучшего. Чтобы защитить титул, в Williams снова решили вернуться к надежному Cosworth DFV — однако ничего не вышло, так как Ferrari, Renault и BMW улучшили надёжность своих моторов, что позволило показать болидам, использующим их, истинную скорость. Но Росбергу всё же удалось выиграть поул-позицию в Бразилии на Williams FW08, но был дисквалифицирован из-за того, что был вынужден покинуть кокпит по причине возгорания паров топлива. Причём, это с ним случалось и ровно год назад. После этой неудачи Росберг выигрывает две внезачетные Гонки чемпионов в Брендс-Хетче и Монако благодаря выбору сликов вместо дождевых шин, на которых стартовали остальные. Но после этих событий стало ясно, что результаты с атмосферными моторами не придут, и Фрэнк Уильямс подписывает контракт на поставку турбированных моторов Honda V6. Honda вернулась в Формулу-1 с командой Spirit, но результатов это не принесло из-за неудачного дизайна шасси и ненадёжности машины. Однако, Honda надеялась на результат с Williams, которая имела репутацию чемпионской. Росберг и его напарник Жак Лаффит получили свои первые машины с турбомоторами Honda перед концом сезона на Гран-при ЮАР в Кьялами, и это сразу придало FW09 скорости. Росберг пришёл к финишу на пятом месте, что гарантировало ему пятую позицию в итоговой классификации. В течение сезона Росбергу дали прозвище «Король атмосферников».

Несмотря на высокую мощь двигателя Honda, шасси FW09B не хватало жёсткости, чтобы справиться с 850 л. с. этого мотора. Финну удалось найти подход к машине, и это ему помогло одержать победу на Гран-при Далласа, но успех развить не удалось — другим успешным Гран-при осталась только открывающая сезон гонка в Бразилии (на этот раз обошлось без дисквалификации). По итогам разочаровывающего года он занял восьмую строчку с 20,5 очками.

 обещал быть лучше для команды и Росберга. Финн получил нового напарника и машину — Найджела Мэнселла и полностью из углеродного волокна Williams FW10, что было большим улучшением по сравнению с FW09B. Несколько гонок команда провела со старыми двигателями 1984 года, пока Honda не представила новую версию двигателя с улучшенной мощностью, надежностью и более низким потреблением топлива. Росбергу это позволило выиграть Гран-при Детройта, а также занять поул-позицию во Франции и Великобритании. Поул Росберга долго оставался лидером по средней скорости прохождения круга в Сильверстоуне — 1:05,591 (258,9 км/ч). Этот рекорд был побит только в 2002 году гонщиком Williams Хуаном-Пабло Монтойей в Монце.

Пятой и последней победой для Росберга стал успех на Гран-при Австралии на трассе в Аделаиде. Так как это была последняя гонка сезона, то это была и последняя гонка для Росберга в составе Williams. Эта гонка закрепила за Кеке репутацию «уличного бойца» за четыре победы на уличных трассах (следует напомнить, что он побеждал в Монако, Аделаиде, Далласе и Детройте).

Так как моторы Honda позволяли показывать результаты все лучше и лучше, Росберг решил уйти из Williams ради перехода в Mclaren, так как последним удалось завоевать кубок конструкторов в последние два сезона — 1984 и 1985. Но судьба сыграла с Росбергом злую шутку — Williams доминировали в  и , тогда как McLaren испытывала проблемы с надежностью и скоростью.

Из-за этого, Росберг с треском проиграл своему напарнику Алену Просту, который также был чемпионом в 1985 году. Да и McLaren MP4/2C, спроектированный Джоном Барнардом, не подходил к стилю пилотирования финна — он был слишком агрессивным, в отличие от стиля Лауды и Проста. Так продолжалось, пока не стало известно, что Барнард переходит в Ferrari. Только после этого он серьёзно изменил настройки машины, чтобы та подошла стилю пилотирования Росберга. Но ирония и здесь побывала — это ему позволило лишь занять поул-позицию в Германии). Вдобавок к этому, на тестах Brabham во Франции разбился де Анжелис, близкий друг Росберга, что подавило Кеке, и он завершил карьеру. Но после он отметит, что сделал это слишком рано.

Росберг лидировал на Гран-при Австралии с отрывом в 30 секунд от Нельсона Пике (именно стал его напарником), но выиграть ему не удалось из-за износа задней резины к 62 кругу. Думая, что это шум двигателя, он заглушил двигатель и сошёл, чтобы проверить, в чём дело. Хотя надо было лишь заехать в боксы, чтобы сменить резину. Однако сам Росберг сказал, что он бы уступил победу Алену Просту, чтобы тот смог одержать титул (тому нужно было выиграть гонку, в то время как Мэнселлу нужно было прийти к финишу не выше четвёртого места, тогда как Росберг не вёл борьбу за титул из-за череды неудач). Так и произошло — Прост выиграл гонку и титул, в то время как Мэнселл сошёл кругом позже Росберга из-за той же проблемы, только произошло это более зрелищно.

Росберг решил ещё в середине 1984, что будет гоняться не более двух лет (хотя и не говорил об этом до Гран-при Германии 1986), и у него также не было предпосылок уходить из Williams в McLaren в то время, когда Honda улучшала свой двигатель, но и Porsche в сотрудничестве с TAG (это был, кстати, третий и последний сезон для шасси MP4/2). Но Росберг стал показывать свой возраст. Когда у него брали интервью после его ухода из гонок, Росберг заявил, что если бы он остался, то мог бы уйти из Формулы-1 в начале 1986, после аварии владельца и руководителя команды, сэра Фрэнка Уильямса (в той трагедии он повредил спинной мозг, что сделало его тетраплегиком). Это оставило след в жизни Росберга, так как командой управлял другой человек, и на вопрос об этом он добавил: «Мы просто больше не могли работать вместе». Пока Росберг не назвал имя этого человека, все верили, что замещал Уильямса главный дизайнер и технический директор Патрик Хэд, который хлопотал над командой, пока сэр Фрэнк оправлялся от травм.

После Формулы-1 
В 1989 Росберг вернулся в 24 часа Спа в составе команды Moneytron (Жан-Пьер ван Россем и Onyx) на машинах Ferrari Mondial. Примечательно, что именно эта команда дала начало карьере в Формуле-1 другому финну — Юрки Ярвилехто. Также Росберг был ключевым элементом в механизме команды Peugeot, которая была невероятно конкурентоспособной в начале 90-х. Но через два года, после переменного успеха в кузовных гонках (две победы и неудачная попытка в 24 часах Ле-Мана), он перешёл в GTCC (German Touring Car Championship), он же DTM, где принимал участие в составе Mercedes-Benz и Opel. Затем он организовал свою команду — Team Rosberg в 1995, и в конце этого года ушёл из гонок, чтобы сосредоточиться на управлении ей.

Team Rosberg начала соревноваться в 1996 в DTM, пока серия не прекратила своё существование из-за финансовых проблем; также была представлена в Формуле-BMW, немецкой Формуле-3, Евросерии Формулы-3 и A1 GP. Team Rosberg вернулась в «новый» DTM в 2000 с двумя Mercedes. О очках, а тем более о победах, приходилось только мечтать, и с каждым сезоном результаты становились все хуже и хуже, и Team Rosberg ушла из серии в 2004, но обещала вернуться. Это произошло в 2006, но уже с Audi.

Карьера гоночного менеджера 
Росберг долгое время работал менеджером своих соотечественников Юрки Ярвилехто и будущего двукратного чемпиона мира Мики Хаккинена. На протяжении трёх лет — до 2008 года, Кеке был менеджером своего сына Нико. Последний, кстати, выступал в 2006 за Williams. В 2013 году произошло уникальное событие — впервые победителями Гран-при Монако стали отец и сын. Причем, разница между этими победами составила тридцать лет.

В 2016 году Нико стал чемпионом «Формулы-1». Таким образом, отец и сын стали чемпионами «королевских гонок» во второй раз в истории. Ранее этого добивались Грэм (1962, 1968) и Деймон (1996) Хиллы. Интересно, что, как и Деймон Хилл, Нико Росберг стал чемпионом через 34 года после своего отца.

Дизайн шлема 
Когда Росберг гонялся в картинге, у него был шлем белого цвета с синей полосой. Но в F1 дизайн шлема изменился - дизайнер Сид Моска (именно он разрабатывал шлемы для таких бразильских гонщиков, как Айртон Сенна, Рубенс Баррикелло и Эмерсон Фиттипальди) раскрасил шлем Росберга в светло-синий и белый цвета (цвета флага Финляндии). Сверху шлема располагался полностью синий круг и полосой, разделяющей прямоугольник на прямоугольник в области визора и несколько синих прямоугольников в тыльной части шлема (напоминает дизайн шлема Дидье Пирони). В 1984 прямоугольники были заменены на жёлтую трапецию. Шлем сына Нико напоминал дизайн шлема отца, только вместо синего цвета использовался серый с языками пламени по кругу.

Результаты выступлений в Формуле-1

Результаты выступлений в чемпионате мира 

|-
!rowspan=5|
!rowspan=3| Theodore Racing Hong Kong
! Theodore TR1(Ralt RT1)
!rowspan=5| Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=3| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
! Wolf WR3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|-
! Wolf WR4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|-
!rowspan=2| ATS Racing Team
! ATS HS1
!rowspan=2| 
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|-
! ATS D1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=4|
!rowspan=4| Olympus Cameras Wolf Racing
! Wolf WR8
!rowspan=4| Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=4| 

|

|
|

|
|
|

|-
! Wolf WR7
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|-
! Wolf WR9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|-
! Wolf WR8/9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Skol Fittipaldi Team
! Fittipaldi F7(Wolf WR7/9)
!rowspan=2| Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=2| 

|
|
|
|
|
|
|
|

|-
! Fittipaldi F8
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|-
!rowspan=3|
!rowspan=3| Fittipaldi Automotive
!rowspan=3| Fittipaldi F8С
!rowspan=3| Ford Cosworth DFV 3,0 V8
! 

|
|
|

|
|
|
|
|
|

|-
! 
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| TAG Williams Team
! Williams FW07C
!rowspan=2| Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=2| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
! Williams FW08
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| TAG Williams Team
! Williams FW08C
! Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=2| 

|
|

|-
! Williams FW09
!rowspan=2| Honda RA163E 1,5 V6Т
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Williams Grand Prix Engineering
! Williams FW09
!rowspan=2| 

|
|
|
|
|
|
|

|-
! Williams FW09B
!rowspan=2| Honda RA164E 1,5 V6Т
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=3|
!rowspan=3| Canon Williams Team
!rowspan=2| Williams FW10
!rowspan=3| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2| Honda RA165E 1,5 V6Т
|
|
|
|

|
|
|
|-
! Williams FW10B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!
! Marlboro McLaren International
! McLaren MP4/2C
! TAG/Porsche TTE PO1 1,5 V6T
! 

|}

Ссылки 
 
 Кеке Росберг на официальном сайте Формулы-1

Автогонщики Финляндии
Пилоты Формулы-1 из Финляндии
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Theodore
Пилоты Формулы-1, выступавшие на ATS (Auto-Technisches Zubehor)
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Wolf
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Fittipaldi
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Williams
Пилоты Формулы-1, выступавшие на McLaren
Победители Гран-при Формулы-1
Пилоты DTM из Финляндии
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Финляндии
Спортсмены года Финляндии